Пелемиши могу бити:

 Пелемиши (Шековићи), насељено мјесто у општини Шековићи, Република Српска, БиХ
 Пелемиши (Кладањ), насељено мјесто у општини Кладањ, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ